Glockenstraße steht für:
 Glockenstraße (Berlin), siehe Liste der Kulturdenkmale in Berlin-Zehlendorf
 Glockenstraße (Chemnitz), siehe Liste der Kulturdenkmale in Chemnitz-Sonnenberg
 Glockenstraße (Erlangen), siehe Liste der Baudenkmäler in Erlangen/G #Glockenstraße
 Glockenstraße (Kaiserslautern), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Kaiserslautern
 Glockenstraße (Lüneburg), siehe Liste der Baudenkmale in Lüneburg
 Glockenstraße (Trier)

siehe auch:
 Glockengasse